Lahngraben heißen folgende geographische Objekte:

 Hoengener Fließ, Unterlaufname bei Koslar, zum Merzbach, Nordrhein-Westfalen
 Lahngraben (Finstergrabenbach), rechter Zufluss der Finstergrabenbachs bei Radmer an der Stube, Gemeinde Radmer, Bezirk Leoben, Steiermark
 Lahngraben (Frösaubach), rechter Zufluss der Frösaubachs bei Frösau, Gemeinde Sinabelkirchen, Bezirk Weiz, Steiermark
 Lahngraben (Palten), linker Zufluss der Palten bei Sankt Georgen, Gemeinde Rottenmann, Bezirk Liezen, Steiermark
 Lahngraben (Schwarzer Bach), zum Schwarzen Bach (Weißwasser) im Reichraminger Hintergebirge, Oberösterreich
 Lahngraben (Stubeggraben), linker Zufluss des Stubeggrabens bei Ritzenberg, Gemeinde Irdning-Donnersbachtal, Bezirk Liezen, Steiermark
 Lahngraben (Sulzgraben), Zufluss des Sulzgrabens bei Himberg, Gemeinde Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Lahngraben (Vorfluter), rechter Zufluss des Vorfluters bei Rannersdorf am Saßbach, Gemeinde Mettersdorf am Saßbach, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark

Siehe auch
 Lahnbach
 Lahnergraben
 Lahngrabenbach